młynarka:

1. potocznie: forma żeńska od młynarz

2. potocznie: zajęcie młynarza

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 2 w tym 1 podstawowa
 Młynarka – część wsi Janowice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Młynarka – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów

Inne 
 Młynarka – wzniesienie w północnym grzbiecie pasma Czarnego Lasu
 Młynarka – turnia na w Słowacji, w Tatrach Wysokich

Przypisy